Ključarovci je ime več naselij v severovzhodni Sloveniji:
 Ključarovci pri Ljutomeru v občini Križevci
 Gornji Ključarovci v občini Sveti Tomaž
 Spodnji Ključarovci v občini Ormož

Naselja v Sloveniji